Быстре () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1312 году.

В селе есть римо-католический костел, построенный в конце 14 века в стиле готики, в конце 15 века был расширен, в 1732 году реконструирован.

Население 
В селе проживает 2662 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 94,49 %,
 цыгане — 4,75 %,
 чехи — 0,19 %,
 русины — 0,08 %,
 украинцы — 0,08 %,
 венгры — 0,08 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 67,62 %,
 протестанты — 24,11 %,
 греко-католики — 5,58 %,
 православные — 0,11 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 1,17 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии